Le Masque de la mort rouge est une nouvelle d'Edgar Allan Poe parue en 1842.

La nouvelle a inspiré les œuvres suivantes :
 Le Masque de la mort rouge, adaptation cinématographique de la nouvelle, produite et réalisée par Roger Corman en 1964
 Le Masque de la mort rouge, reprise du film de 1964, de Larry Brand produite par Roger Corman en 1989
 Le Masque de la mort rouge, un dessin animé de Jean Monset et Timothy Hannem, adaptation animée de la nouvelle
 D'autres adaptations ou influences de la nouvelle d'Edgar Allan Poe sont disponibles sous Adaptations et influences de la nouvelle (sans article ou sans homonymie exacte), par exemple : Le Fantôme de l'Opéra ou Donjons et Dragons.